«Стидда» ( — «звезда») — группировка сицилийских мафиози, позиции которой традиционно сильны в Джеле, Агридженто и Кальтаниссетте. Название происходит от татуировки в виде пятиконечной звезды, которую носят на правой руке её члены.

Стидда долгое время была активна в сельской местности на юге Италии, но во время Большой мафиозной войны 1980-х гг. стала отвоёвывать у Коза Ностры территорию в городах, в том числе за пределами Сицилии. В 1990-е гг. в ходе мафиозных разборок с участием Стидды погибло не менее 300 человек.

Литература 
 Dickie, John (2004). Cosa Nostra. A history of the Sicilian Mafia, London: Coronet, ISBN 0-340-82435-2
 Stille, Alexander (1995). Excellent Cadavers. The Mafia and the Death of the First Italian Republic, New York: Vintage ISBN 0-09-959491-9

Мафиозные кланы
Преступные группировки в Италии